Tohouegnon ist der Nachname von:
 Eugène Tohouegnon (* 1975), beninischer Fußballschiedsrichter
 Xavier Tohouegnon, beninischer Geistlicher, Generalvikar des Bistums Lokossa